RACS est un sigle qui signifie :
 Retour d'une activité cardio-circulatoire spontanée, en médecine.